

Patronyme 
 Isabelle Marnier, écrivaine française ;
 Sébastien Marnier (1979- ), réalisateur et scénariste français ;
 Julien Marnier-Lapostolle (1902-1976), botaniste français.

Économie 
 Grand Marnier, marque de liqueur française créée en 1880 ;
 Marnier-Lapostolle, entreprise française, spécialisée dans la production et la commercialisation de vins et spiritueux.

Musique 
 DJ Grand Marnier, producteur de musique électro-pop français.

Homonymie de patronyme